El nombre Ismael Cortinas puede referirse a:

Ismael Cortinas (1884 - 1940), escritor, dramaturgo, periodista y político uruguayo.
Ismael Cortinas, una localidad del departamento de Flores (Uruguay) bautizada en honor al anterior.